Sharon Jones (1956–2016) amerikai énekes
 Sharon Jones (1964) brit műkorcsolyázó